

Cinema e televisione 
 Mamma Mia! – film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd
 Mamma Mia! Ci risiamo – film del 2018, sequel del film del 2008 diretto da Ol Parker
 Mammamia! – serie televisiva italiana del 2004

Musica 
 Mamma Mia – singolo degli ABBA del 1975
 Mamma mia – singolo di Sfera Ebbasta e Rvssian del 2022
 Mamma Mia! – musical inglese del 1999
 Mamma Mia - Il musical  – musical del 2011
 Mamma Mia! The Movie Soundtrack – colonna sonora del film
 Mammamia – singolo dei Måneskin del 2021

Pagine correlate 
 Mamma